Case Nuove ima više značenja:
 Case Nuove, Arezzo
 Case Nuove, Bologna
 Case Nuove, Brescia
 Case Nuove, Cuneo
 Case Nuove, Firenze
 Case Nuove, Lodi
 Case Nuove, Messina
 Case Nuove, Modena
 Case Nuove, Parma
 Case Nuove, Pavia
 Case Nuove, Perugia
 Case Nuove, Pesaro-Urbino
 Case Nuove, Piacenza
 Case Nuove, Pisa
 Case Nuove, Reggio Emilia
 Case Nuove, Rimini
 Case Nuove, Rovigo
 Case Nuove, Terni
 Case Nuove, Torino
 Case Nuove, Udine
 Case Nuove, Varese
 Case Nuove, Viterbo